Coptommatini é uma tribo de coleóptero da subfamília Cerambycinae; compreende apenas um único gênero, com distribuição em Nova Caledônia e Nova Zelândia

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Coptommatini Lacordaire, 1869
 Gênero Coptomma Newman, 1840

Cerambycinae
Coptommatini